LOP steht für:
 radio line of position, eine Funkstandlinie in der Radionavigation
 Levels of processing, ein Modell der pädagogischen Psychologie
 Liste offener Punkte, auch als ToDo-Liste bekannt
 Language Oriented Programming, ein Paradigma der Informatik
 Lineares Optimierungsproblem, siehe Lineare Optimierung
 LOP – Landwirtschaft ohne Pflug, Agrarmagazin
 Powiat Opolski (Lublin) in der Woiwodschaft Lublin, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Lop steht für:
 Lop, Kreis in Xinjiang, China

lop steht für:
 Lopa (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kainji-Sprachen

Siehe auch:
 Lopp
 Lobb
 Lob (Begriffsklärung)

Abkürzung